Гров-Сити ():
 Гров-Сити (город, Миннесота)
 Гров-Сити (Флорида) — статистически обособленная местность.